Mont Gelé ist der Name zweier Berge im Schweizer Kanton Wallis in der Gemeinde Bagnes:
 Mont Gelé (Chanrion), , ein Berg an der Südgrenze der Gemeinde zum italienischen Aostatal
 Mont Gelé (Verbier), , ein Berg im Skigebiet 4 Vallées von Verbier